Detta är en lista över sjöar i Filipstads kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Filipstads kommun.

Lista

Filipstads kommun
 Lista